Rhaebo är ett släkte av groddjur. Rhaebo ingår i familjen paddor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Vid en revision infogades arterna från släktena Andinophryne och Phrynomorphus. Dessa är:
 Andinophryne atelopoides
 Andinophryne colomai
 Andinophryne olallai

Källor

Externa länkar 

Paddor
Rhaebo